Pfäffikon – miejscowość i gmina w Szwajcarii, w kantonie Zurych
 Pfäffikon – dystrykt w Szwajcarii, w kantonie Zurych
 Pfäffikon – miejscowość w Szwajcarii, w kantonie Schwyz